

Codici 
 A67 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Chiusa di Pesio
 A67 – codice ECO della Difesa Benoni, apertura degli scacchi

Musica 
 'A67 – gruppo musicale crossover rock italiano
 'A67 – EP degli 'A67 del 2004